Хосрех — село в Кулинском районе Дагестана.

Образует сельское поселение село Хосрех как единственный населённый пункт в его составе.

Географическое положение 
Село расположено в 11 км к югу от районного центра села Вачи, в месте слияния рек Чаранних и Виралю. Хосрех расположен на юге Кулинского района Дагестана, в пределах высоких гор — Дюльтыдаг (4131 м), Кокмадаг (4073 м) и Щунудаг (2059 м). Другие многочисленные вершины именуются на лакском как Ттукку кьутӏу, Лухӏи зурузайн, Лахъи бакӏу, Бярта, Мурчахъа, Ччинну-хъара, Ттухъа, Ятӏуахъа, Уттакку, Жалун, Хӏучӏул бакӏу, Ххюлу бакӏу.

Этимология 
Дословно название села «Хъусращи» означает: «хъус» — богатство, величие; «щи» — село, местность. Слово «хъус» по-лакски может преобразоваться в слово «хъусравсса» (богатый, великий), которое связывается с среднеперсидским «хусрав», означающим титул правителя Персии VI в. Хосрова Ануширвана, с тем же значением. Таким образом село Хосрех на лакском означает село Хосрова. Лавров писал: «Любопытно, что Вачи и ближайшие к нему селения — Сумбатль (Сумбатӏуль) и Хосрек (Хъусращи) — носят имена средневековых персидских и албанских деятелей — Ваче, Сумбата и Хосрова».

История 
Хроника Дербенд-наме сообщала, что Хосров I строил города и крепости на территории Дагестана. Так, Хосров Ануширван «построил город в Кумуке и назначил [там] правителя из своего рода». В этом тексте «Кумук» в тюркском произношении означает Кумух как наименование княжества. Хосрех или Хъусращи, то есть город Хосрова в понимании лакцев представлял собой крепость, построенную Хосровом Ануширваном, где располагалась резиденция правителя Лакии. Хосрех, следовательно, был древней столицей лакцев, наряду с Кумухом.

В 1741 году у села Хосрех в сражении с Надир-шахом было разбито войско Сурхай-хана I. В 1770 году Мухаммад-хан, укрепившись в Хосрехе, отразил нападение армии Кубинского ханства. В 1812 году генерал Хатунцев во главе российской армии предпринял военный поход против Сурхай-хана II, но под Хосрехом генерал Хатунцев понес большие потери и отступил. В 1820 году генерал Мадатов совершил грандиозное нашествие на Хосрех. Артиллерийским огнём генерал Мадатов преодолел оборону Сурхай-хана II и захватил Хосрех.

Село семь раз подвергалось нападениям войск имама Шамиля. Нападали с юго-запада. На северной стороне села была крепость «Бала-къала», с круговыми амбразурами для обстрела и защиты. В селении также были 4 оборонительные башни (къаларду).

Население

Примечания

Литература

Ссылки 
 
 

Населённые пункты Кулинского района
Муниципальные образования Кулинского района
Сельские поселения Дагестана
Хосрех